Andrzej Grabowski se poate referi la:
 Andrzej Grabowski (pictor) (1833 - 1886), pictor polonez
 Andrzej Grabowski (actor) (n. 1952), actor polonez

 Andrzej Grabowski (poet) (n. 1947), poet polonez, prozator, autor de lucrări pentru copii 
 Andrzej Marek Grabowski (n. 1956), scenarist polonez, gazdă a programului Tik-Tak
 Andrzej Grabowski (profesor), profesor la Universitatea Jagiellonă
 Andrzej Grabowski (regizor) (1970-2008), regizor, producător, autor, jurnalist polonez